Raspberry kan syfta på:

Raspberry Pi – en enkortsdator
Golden Raspberry Awards – en parodisk prisutdelning
Raspberries – en amerikansk musikgrupp